Серия А чемпионата Италии по баскетболу 2010/2011, являвшаяся 89-м розыгрышем в истории, стартовала 18 октября 2010 года и завершилась 19 июня 2011 года. В турнире приняли участие 16 команд. Чемпионат был разбит на регулярный турнир, состоявший из двух кругов, и стадию плей-офф, в которой сражались восемь лучших команд по итогам регулярной части.

Чемпионом как регулярного чемпионата, так и плей-офф стал клуб «Монтепаски» из Сиены. Они вместе со второй командой чемпионата, «Канту» завоевали право участвовать на следующий год в Евролиге.

Клубы «Терамо» и «Бриндизи» по итогам турнира покинули Серию А, заняв соответственно 15 и 16 места.

Результаты

Регулярный чемпионат 
Чемпионат представлял собой двухкруговой турнир, в котором каждая команда встречалась с каждой дважды: дома и в гостях. По результатам турнира восемь лучших команд квалифицировались в стадию плей-офф, две худшие — вылетели в нижние дивизионы.

Плей-офф 
Стадия плей-офф начиналась с четвертьфиналов. В них команды проводили серию игр до 3 побед. Также до трёх побед проходили серии полуфиналов. Финал, в котором определялся победитель всего чемпионата, проводился до четырёх побед.

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Статистика чемпионата
 Статистика регулярного чемпионата

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе